Club Deportivo Laguna puede referirse a:

Club Deportivo Laguna (Laguna de Duero), equipo de la ciudad de Laguna de Duero, de la provincia de Valladolid
Club Deportivo Laguna (San Cristóbal de La Laguna), equipo de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, de la isla de Tenerife